1.B Hrvatsku ligu, drugi rang odbojkaškog prvenstva Hrvatske za muškarce za sezonu 2008./09., u kojem je sudjelovalo jedanaest klubova, je osvojila momčad Gornja Vežica iz Rijeke.

Ljestvica

Poveznice 
 1. A liga 2008./09.
 Kup Hrvatske 2008.

Izvori 
 
 Udruga klubova prvih hrvatskih odbojkaških liga, Završni bilten sezone 2008./09.  
 ok-split.hr, 1.B Hrvatska odbojkaška liga 2008/2009, wayback arhiva
  

2008-09